Geografie
 Herrera (provincie), een provincie van Panama
 Herrera (San Sebastian), een wijk van de Spaanse stad San Sebastian
 Station Herrera, een spoorweghalte in die wijk
 Herrera (Santiago del Estero), een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
 Herrera (Sevilla), een gemeente in de Spaanse provincie Sevilla
 Herrera del Duque, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz

Personen
 Diego Herrera, een Ecuadoraans voetballer
 Fidel Herrera Beltrán, een Mexicaanse politicus
 Francisco da Herrera (de oude), een Spaanse kunstschilder
 Francisco da Herrera (de jonge), een Spaanse kunstschilder en architect
 Guillermo Pablo Franco Herrera, een Ecuadoraanse militair en politicus
 Helenio Herrera, een Argentijnse voetballer
 José Joaquín de Herrera, een Mexicaanse politicus en militair
 José Oscar Herrera, een Uruguayaanse voetballer
 Luis Herrera Campins, een Venezolaanse politicus, oud-president van zijn land
 Luis Herrera Herrera, een Colombiaanse wielrenner
 Luis Fernando Herrera, een Colombiaanse voetballer

Overig
 Herrera, een Nederlandse stonerrock band
 Herrera (Geslacht))